

Architecture 
 Chapelle Saint-Genest de Metz.
 
 Liste des puits situés à Saint-Genest-Lerpt

Pseudonyme 
 Saint-Genest (journaliste), nom de plume du journaliste français Emmanuel-Arthur Bucheron (1834-1902).

Toponyme

Anciennes communes françaises 
 Saint-Genest (Bouchy), commune de la Marne intégrée aujourd'hui à Bouchy-Saint-Genest.
 Saint-Genest (Corrèze), commune de la Corrèze intégrée aujourd'hui à Curemonte.
 Saint-Genest (Meurthe-et-Moselle), commune de Meurthe-et-Moselle intégrée aujourd'hui à Mercy-le-Haut.
 Saint-Genest (Saint-Remy), commune de la Marne intégrée aujourd'hui à Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson.

Communes françaises 
 Bouchy-Saint-Genest, commune de la Marne.
 Oradour-Saint-Genest, commune de la Haute-Vienne.
 Saint-Genest, commune de l'Allier.
 Saint-Genest, commune des Vosges.
 Saint-Genest-d'Ambière, commune de la Vienne.
 Saint-Genest-de-Beauzon, commune de l'Ardèche.
 Saint-Genest-de-Contest, commune du Tarn.
 Saint-Genest-Lachamp, commune de l'Ardèche.
 Saint-Genest-Lerpt, commune de la Loire.
 Saint-Genest-Malifaux, commune de la Loire.
 Saint-Genest-sur-Roselle, commune de la Haute-Vienne.
 Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, commune de la Marne.
 Villers-Saint-Genest, commune de l'Oise.

Cantons 
 Canton de Saint-Genest-Malifaux dans la Loire.
 Canton de Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson dans la Marne.

Politique 
 Élections à Saint-Genest-Lerpt

Théâtre 
 Le Véritable Saint Genest (1644), tragédie de Jean de Rotrou.

Transports 
 Gare de Saint-Genest-d'Ambière

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France